Charles James Fox (1749-1806), político británico
 Charles Fox Parham (1873-1929), predicador evangélico estadounidense
 Charles Fox (1897–1977), matemático canadiense